Виктор има више значења:
 Виктор (име)

Насеља у САД
 Виктор (Калифорнија)
 Виктор (Монтана)
 Виктор (Ајова)
 Виктор (Њујорк)
 Виктор (Ајдахо)
 Виктор (Колорадо)